FNN steht für:
 Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE, den Nachfolger des Verbandes der Netzbetreiber.
 Freitag Nacht News, ein ehemaliges Comedy-Format auf RTL.
 Flächen- und Nutzungsnachweis (für die Beantragung von EU-Agrarsubventionen)
 Fuji News Network

FNN